Cheilea corrugata är en snäckart som först beskrevs av William John Broderip 1834.  Cheilea corrugata ingår i släktet Cheilea och familjen toffelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Toffelsnäckor
corrugata